Kasapovići (Novi Travnik, BiH)
Kasapovići (Zenica, BiH)